FC Dila Gori er en georgisk fodboldklub fra byen Gori. Holdet spiller deres hjemmekampe på Tengiz Burjanadze Stadium. Holdet vandt den georgiske cup i 2012.

FC Dila Gori overaskede i 2012 med at slå den danske fodboldklub AGF ud af Europa League. I 2013 slog holdet også et andet dansk hold AaB ud af samme tunering.

Europa

Historiske slutplaceringer

Umaglesi Liga un Pirveli Liga

Erovnuli Liga

Nuværende trup 
Pr. 6. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Georgien
Etableret i 1949